NGC 7725 (другие обозначения — PGC 72025, MCG -1-60-18, IRAS23367-0448) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7725
Водолей (созвездие)
Линзообразные галактики